

Događaji 
 Darije I. Veliki otvorio prvi Sueski kanal

Rođenja

Smrti  
 Pitagora, starogrčki filozof